Єрр () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на південний схід від Парижа, 12 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11721 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 29131,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт. 
 Єрр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн